Nísos Strongiló kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Strongilón (ö i Grekland), Attika, Nomós Attikís, 
 Nisída Strongyló (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Vrachonisís Strongylí, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar